La Raya kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Raya (delstaten Mexiko), ort, 
 La Raya, Zimatlán de Álvarez, ort, 
 La Raya, Mazatlán Villa de Flores, ort, 
 La Raya, Veracruz, ort, Sochiapa, 
 La Raya, San Luis Potosí, ort, Ciudad Valles, 
 La Raya, Hidalgo, ort, Tulancingo de Bravo, 
 La Raya, Michoacán de Ocampo, ort, 
 La Raya, Jalisco, ort, Atotonilco el Alto, 
 La Raya, Santiago Pinotepa Nacional, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar